Долосцы — название топонимов

Населённых пункты
Белоруссия
 Долосцы — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия
 Долосцы — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Долосцы — деревня в Себежском районе Псковской области.

Озёра
Россия
 Долосцы — озеро в Пустошкинском районе Псковской области.
 Долосцы — озеро в Себежском районе Псковской области.